Åkeshov kan syfta på:

Åkeshov – en stadsdel i Västerort inom Stockholms kommun
Åkeshovs slott –  i stadsdelen Åkeshov, Stockholm
Åkeshov (tunnelbanestation) – en station på Stockholms tunnelbanas gröna linje, belägen i stadsdelen Norra Ängby
Åkeshovs sim- och idrottshall – ett badhus och en sportanläggning i Åkeshov